Binet ist der französische Familienname folgender Personen:

 Adolphe Gustave Binet (1854–1897), französischer Maler
 Alfred Binet (1857–1911), französischer Pädagoge und Psychologe
 Catherine Binet (1944–2006), französische Filmemacherin
 Charles Binet (1869–1936), französischer Erzbischof
 Charles Binet-Sanglé (1868–1941), fränzosischer Militärarzt und Psychologe
 Chris Binet (* 1937), belgischer Sportschütze
 Christian Binet (* 1947), französischer Zeichner
 Émile Binet (1908–1958), belgischer Leichtathlet
 Erwann Binet (* 1972), französischer Politiker
 Étienne Binet (1569–1639), französischer Jesuit und Monograf
 Gérard Binet (* 1955), kanadischer Politiker
 Hélène Binet (* 1959), Schweizer Fotografin
 Jacques Philippe Marie Binet (1786–1856), französischer Mathematiker und Astronom
 Jocelyne Binet (1923–1968), kanadische Komponistin und Pianistin
 Laurent Binet (* 1972), französischer Schriftsteller
 Léon Binet (1891–1971), französischer Arzt, Biologe und Medizinhistoriker

 
Siehe auch:
 Simon-Binet-Test, Stanford-Binet-Test, Satz von Binet-Cauchy